Дантель-де-Монмирай (; вольный перевод — «кружева чудесных гор») — горная гряда в Провансе на юге Франции, в департаменте Воклюз. Расположена в горном массиве Бароннье к югу от коммуны Везон-ла-Ромен и к западу от Мон-Ванту. Наивысшая точка — Сент-Аман (730 м).

История 
Определение «dentelles» (кружева) возникло благодаря особому профилю скал, образовавшемуся в результате эрозии. Название «montmirail» произошло от , что означает «замечательная, чудесная гора (горы)». На протяжении полусотни лет, вплоть до Великой Французской революции, этими землями владели папы римские. Об истории региона см. статью Конта-Венессен.

География 
Гряда Дантель-Монмирай проходит дугой от реки Увез к Мон-Ванту. Наиболее примечательные и посещаемые туристами места:
 Дантель-Сарразин (Сарацинские кружева) и Гран-Монмирай. Здесь выходят серные источники.
 скалы де-ла-Саль, де Кэрон и самая высокая точка скала Сент-Аман.
 перевалы д’Алсо и де Кэрон.
 грот д’Амбрози.
 скала дю Миди.

Гряда является самой западной в горном массиве Баронье. Это первый отрог Альп на Ронской низменности. Она представляет собой серию скалистых плит, образовавшихся в титонском ярусе юрского периода, лежащих на известняковой почве.

Флора 
Средиземноморская флора гор напоминает флору западных Альп наличием ароматических растений, каменного дуба и алеппской сосны.

Территория гряды характеризуется своеобразной почвой, благоприятствующей возделыванию винограда. Во многих местах склоны гор заняты виноградниками аппеллясьонов Beaumes-de-Venise, Gigondas и Vacqueyras, принадлежащих к винодельческому региону Долина Роны.

Населённые пункты 
На территории Дантель-де-Монмирай находятся следующие поселения:
 Бом-де-Вениз
 Кресте
 Жигонда
 Ла-Рок-Альрик
 Лафар
 Ле-Барру
 Малосен
 Сюзетт
 Вакейрас

См. также 
 Городское сообщество Ванту-Конта-Венессен

Литература 
 Isabelle Scheibli, Les Dentelles de Montmirail. Invitation à la flanerie, Éd. Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Vaucluse, Avignon, 2002, (ISBN 2951883706)

Ссылки 
 Les Dentelles de Montmirail 

Горы Франции
География Воклюза